Bocigas puede hacer referencia a:

 Bocigas de Perales, localidad del municipio de Langa de Duero, provincia de Soria, España.
 Bocigas (Valladolid), municipio de la provincia de Valladolid, España.